Jan Jesenský ist der Name folgender Personen:

* Jan Jesenský (1566–1621), slowakischer Mediziner, Politiker und Philosoph, siehe Jan Jessenius
 Jan Jesenský (Zahnmediziner) (1870–1947), tschechischer Zahnmediziner und Hochschullehrer 
 Jan Jesensky, Jr. (1904–1942), tschechischer Zahnmediziner